Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2009 vond plaats van 13 tot en met 19 april 2009 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 37e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Russin Jelena Dementjeva bereikte de halve finale. Daarin moest zij de duimen leggen voor Caroline Wozniacki.

Het zestiende reekshoofd Sabine Lisicki uit Duitsland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Lisicki wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Dubbelspel 
Titelhoudsters Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Květa Peschke en Lisa Raymond, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands / Nadja Petrova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Līga Dekmeijere en Patty Schnyder in de match-tiebreak, nadat zij de eerste set in de tiebreak hadden verloren. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mattek-Sands had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Petrova vijftien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Charleston 2009
Charleston